Argos har flere betydninger:

Steder

Grækenland 
 Argos er en by i det nordøstlige Peloponnes i Grækenland. Den deler sit navn med adskillige andre mindre byer i Grækenland:
 Argos Pelasgikon i Antikkens Thessaly
 Amphilochian Argos – en bebyggelse fra antikken i Aetolia
 Argos Ippaton – en bebyggelse fra antikken i Epirus
 Argos Orestikon – en by i det sydvestlige-centrale del af Kastoria
 Argos, Nisyros – en bebyggelse fra antikken på øen Nisyros

Udenfor Grækenland 
 Argos, Indiana – en by i USA

I græsk mytologi 
 Argos (kæmpe) (Argus eller Argus Panoptes) – en hundredøjet kæmpe som bevogter Io
 Argos (hund) – Odysseus' trofaste hund i Homers Odysseen
 Argos (mytologisk konge) – mytologisk konge af Argos, søn af Zeus og Niobe
 Argos – skibsbygger, som byggede Argo, på hvilket Jason og argonauterne sejlede

Se også 
 Argo